Shunling-Mausoleum bezeichnet

 das Grab von Yang Shi, der Mutter der Kaiserin Wu Zetian in der Tang-Dynastie, siehe Shunling-Mausoleum (Yang Shi)
 das Grab von Li Jing aus dem Südlichen Tang-Reich, eines der Zwei Mausoleen des Südlichen Tang-Reiches